Théopompe (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Théopompe de Sparte, roi Eurypontide de Sparte (VIII-) ;
 Théopompe d'Athènes, poète comique (V-) ;
 Théopompe, historien grec ().